In 2003 werd het 60ste Campeonato Goiano gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 11 januari tot 23 maart. Goiás werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Goiano
Goiano